Хорваты:

 Хорваты — южнославянский народ.
 Белые хорваты — восточнославянское племя.
 Чешские хорваты — западнославянское племя.

 Хорваты — дворянский род.